

Titre d'œuvre

Littérature 
 The Three Sisters, nouvelle de Jane Austen écrite en 1792 ;

Cinéma et télévision 
 Three Sisters, film américain réalisé par D. W. Griffith en 1911 ;
 Three Sisters (Sam yeoseong), film sud-coréen réalisé par Park Seong-bok en 1959 ;
 The Three Sisters, film réalisé par Paul Bogart en 1966 ;
 , film britannique réalisé par Laurence Olivier et John Sichel en 1970 ;
 Three Sisters (Dal 3 hyeongje), film sud-coréen réalisé par Choi Hyeon-min en 1976 ;
 , série télévisée américaine créée en 2001 ;
 Three Sisters, téléfilm français réalisé par Don Kent en 2002 ;
 Three Sisters (San Zimei), titre en anglais du film documentaire chinois réalisé par Wang Bing en 2012 ;

Théâtre 
 Three Sisters, titre en anglais de la pièce d'Anton Tchekhov créée en 1901 à Moscou.

Toponyme

Three Sisters, trois roches dans les montagnes Bleues en Nouvelle-Galles du Sud ;
 The Three Sisters, un groupe d'îles du détroit de Torrès dans le Queensland.

Three Sisters, un trio de sommets en Alberta ;
 Three Sisters, un trio de sommets en Colombie-Britannique ;

, un trio de sommets en Géorgie.
 Three Sisters, une chaîne de volcans en Oregon ;
 Les , trois grands ponts suspendus construits à Pittsburgh en Pennsylvanie entre 1924 et 1928.

The Three Sisters, trois rivières irlandaises.

Voir aussi